

Geografia

Centri abitati

Canada 
 Beaver Creek – area non incorporata della Columbia Britannica
 Beaver Creek – località dello Yukon

Stati Uniti d'America 
 Beaver Creek – stazione sciistica del Colorado
 Beaver Creek – area non incorporata della contea di Marengo, in Alabama
 Beaver Creek – area non incorporata della contea di Washington, in Maryland
 Beaver Creek – township della contea di Crawford, in Michigan
 Beaver Creek – comune della contea di Rock, in Minnesota
 Beaver Creek – township della contea di Rock, in Minnesota
 Beaver Creek – census-designated place della contea di Hill, in Montana

Corsi d'acqua

Canada 
 Beaver Creek, affluente del fiume Columbia vicino a Montrose
 Beaver Creek, nome di nove creeks omonimi nel Manitoba
 Beaver Creek, affluente del South Saskatchewan 
 Beaver Creek, affluente del Rouge River nella Municipalità regionale di York, Ontario

Stati Uniti d'America 
 Beaver Creek, affluente diretto del fiume Yukon, che attraversa parte dell'Alaska e dello Yukon (Canada),
 Beaver Creek, presso il Montezuma Castle National Monument
 Beaver Creek, affluente dello Eel River (California)
 Beaver Creek, affluente del Camas Creek in Idaho
 Beaver Creek, affluente del South Platte
 Beaver Creek, nella contea di Emmons (Missouri), affluente del fiume Missouri
 Beaver Creek, affluente del Gasconade
 Beaver Creek, affluente del Kishwaukee River in Illinois
 Beaver Creek, affluente del fiume Des Moines in Iowa
 Beaver Creek, un corso d'acqua nella contea di Washington nel Maryland
 Beaver Creek, un corso d'acqua presso Sterling Heights, Michigan
 Beaver Creek, affluente del fiume Milk, che scorre nel Montana e nella provincia canadese di Alberta
 Beaver Creek, in Minnesota e nel Dakota del Sud, affluente del Perry River
 Beaver Creek, affluente del fiume Des Moines
 Beaver Creek, affluente fiume del Missouri
 Beaver Creek, affluente del Tongue River nel Montana
 Beaver Creek, affluente del Republican River in Colorado, Kansas, e Nebraska
 Beaver Creek, affluente del White River (Nebraska) in Nebraska e Dakota del Sud. 
 Beaver Creek, affluente del New River nella contea di Ashe, Carolina del Nord
 Beaver Creek, affluente del Missouri River
 Little Beaver Creek, affluente del Little Missouri River in Montana e in Dakota del Nord
 Little Beaver Creek, affluente del fiume Ohio 
 Beaver Creek, nell'Ohio
 Beaver Creek, nell'Oklahoma
 Beaver Creek, nella contea di Lincoln, Oregon
 Beaver Creek, nella contea di Tillamook, Oregon
 Beaver Creek, affluente del Swatara Creek in Hummelstown, Pennsylvania
 Beaver Creek, affluente dell'Edisto River, nella contea di Orangeburg nella Carolina del Sud 
 Beaver Creek, in Virginia

Pagine correlate
 Beavercreek